Mohrau steht für

Alt Mohrau, (Stara Morawa), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
Neu Mohrau, (Nowa Morawa), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Mohrau, (Morów), Dorf im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Mohrau (Morawa (Strzegom)), Ort der Gmina Strzegom
 Schloss Muhrau, Herrenhaus in Muhrau (heute Morawa)

Siehe auch
Klein Mohrau
Nieder Mohrau
Ober Mohrau